Osoby o tym imieniu i nazwisku:
 Wasilij Andrianow – radziecki polityk
 Wasilij Andrianow – radziecki wojskowy